

Geografia 
 Monte Canga – monte nella provincia di Niassa in Mozambico.
 Monte Canga – monte nella provincia di Zambezia in Mozambico.

Medicina 
 Tallone di Canga – in radiologia, malformazione patologiapatologia uterina (da Serif Canga, ginecologo turco).

Persone 
 Luis Cangá (1995 – ) – calciatore ecuadoregno.
 Urlín Cangá (1959 – ) – ex calciatore ecuadoregno.

Tassonomia 
 Pseudopaludicola canga – anfibio endemico in Brasile.